Résultats détaillés de l’édition 1925 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 27 mai au .

C'est la première édition des Internationaux, jusque-là appelés Championnat de France.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série 

|-
|1|| Patrick Spence||align=center|1/8 de finale|| André Gobert (16)
|-
|2|| Jean Washer||align=center|1/2 de finale|| Jean Borotra (3)
|-
|3|| Jean Borotra||align=center|Finale|| René Lacoste (5)
|-
|4|| F. Restrepo||align=center|1/8 finale|| Eduardo Flaquer (13)
|-
|5||bgcolor=CCCCFF| René Lacoste||align=center|Victoire'|| Jean Borotra (3)
|-
|6|| Charles Aeschliman||align=center| (1/16)|| Paul Feret (11)
|-
|7|| Nicolae Misu||align=center|1/8 de finale|| Henri Cochet (10)
|-
|8|| Sydney Jacob||align=center|1/2 finale|| René Lacoste (5)
|}

|-
|9|| Jacques Brugnon||align=center|1/8 de finale|| Sydney Jacob (8)
|-
|10|| Henri Cochet||align=center|1/4 de finale|| Jean Washer (2)
|-
|11|| Paul Feret||align=center|1/4 de finale|| Jean Borotra (3)
|-
|12|| Antoine Gentien||align=center| (1/16)|| Athar-Ali Fyzee
|-
|13|| Eduardo Flaquer||align=center|1/4 de finale|| René Lacoste (5)
|-
|14|| Leonce Aslangul||align=center|1/8 finale|| Jean Borotra (3)
|-
|15|| Raimundo Morales-Marques||align=center|1/8 de finale|| Jean Washer (2)
|-
|16|| André Gobert||align=center|1/4 finale|| Sydney Jacob (8)
|}

 Tableau final 

 Double messieurs À venir''

Simple dames

Têtes de série 
30 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1925
France
France
Sport en France en 1925
Mai 1925
Juin 1925